Somewhere Out There – canzone comparsa nel film Fievel sbarca in America, vincitrice di due premi Grammy, pubblicata anche come singolo
 Somewhere Out There – singolo degli Our Lady Peace del 2002